Pickens může být:

 Pickens County – tři okresy v USA

příjmení
 Claude Pickens (1900–1985) – americký misionář a fotograf v Číně
 T. Boone Pickens (1928–2019) – americký finančník
 James Pickens mladší (* 1954) – americký herec